Да́нвилл ():

 Данвилл — город, расположенный в округе Йел (штат Арканзас, США)
 Данвилл — город в штате Виргиния.
 Данвилл — город на востоке штата Иллинойс.
 Данвилл — город в штате Индиана.
 Данвилл — город в штате Калифорния, США.
 Данвилл — город в штате Кентукки.
 Данвилл — тауншип в округе Блу-Эрт, Миннесота, США.
 Данвилл — город в штате Пенсильвания.